Зволле:
 Зволле — город и община в Нидерландах, столица провинции Оверэйссел.
 «Зволле» или «ПЕК Зволле» — футбольный клуб из Зволле.
 Зволле, Сандра (род. 1971 года) — нидерландская конькобежка.
 Зволле, Хенк-Ян (род. 1964) — голландский спортсмен, гребец.